Videojoc d'acció en primera persona, un tipus de videojoc
 Fotogrames per segon, unitat de mesura de la velocitat renderitzat d'una seqüència d'imatges
  Feet per second («peus per segon»), unitat de velocitat aplicada als projectils;